Konungsböle,
 Konungsböle, Esbo – en del av Kilo i Esbo stad, fi.: Kuninkainen
 Konungsböle, Karis stad – en by i Karis stad